GUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guanare (Venezuela)
 guq – codice ISO 639-3 della lingua aché